Копейница — название географических объектов в России:

 Копейница — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Копейница — река в Холмском районе Новгородской области.